«Патруль времени» (, дословно на русский язык — «Временной полицейский») — фантастический боевик 1994 года режиссёра Питера Хайамса. Экранизация одноимённого комикса Марка Верайдена, выпущенного издательством «Dark Horse». 
Первый фильм с участием Жан-Клода Ван Дамма, собравший в прокате более 100 миллионов долларов. 
За фильмом последовал телесериал с тем же названием, но другим актёрским составом.

Сюжет 
1994 год. Совершенствуются технологии путешествия во времени. Преступники начинают использовать новую возможность для своих целей. Для пресечения преступных действий во времени правительство создаёт специальную полицию (T.E.C). Макс Уокер, один из сотрудников новой организации, горит желанием работать и задерживать преступников. Однако этой же ночью неизвестные люди избивают Макса, и взрывают его дом вместе с его беременной женой Мелиссой. Чудом выживший Макс десять лет подряд работает в полиции, мечтая отомстить убийцам своей жены.

2004 год. Десять лет спустя Макс узнаёт, что за покушением стоял американский сенатор Маккомб, желающий стать президентом. Маккомб незаконно владеет прототипом машины времени и произвольно изменяет прошлое для собственной выгоды. Макс, преследуя Маккомба, понимает, что именно его действия заставили Маккомба вернуться в прошлое и попытаться убить Макса. Мучимый угрызениями совести, Макс отправляется в прошлое, пытаясь остановить боевиков Маккомба, которые в предыдущей реальности убили его жену.

Вернувшись в прошлое, Макс тайком встречается со своей женой Мелиссой, объяснив ей, что на самом деле происходит. Мелисса, поняв, что движет Максом, удерживает своего мужа («молодого» Макса), наверху до тех пор, пока боевики Маккомба, как и раньше, не нападают на вышедшего из дверей Уокера. Только на сей раз из дверей выходит «старший» Уокер, заматеревший за десять лет и легко побеждающий бандитов. После этого в бой вступает «младший» Уокер, нейтрализующий остальных боевиков. Два Макса, действуя совместно, побеждают всех людей Маккомба, хотя последний из них, чудовищно сильный и огромный панк, всё-таки избивает и оглушает раненого Макса-«младшего». Макс-«старший», победив панка, выходит непосредственно на сенатора Маккомба, взявшего в заложники Мелиссу. Выясняется, что «старшему» Максу практически нечем угрожать сенатору — тот, зная законы причинности, ничуть не боится смерти. Даже если Маккомб будет сейчас убит, он же, «молодой», останется жив и станет президентом. Именно поэтому «старший» сенатор хочет взорвать дом вместе с Максом и самим собой. Но «старший» Макс предусмотрел и этот ход преступника: в доме, завлеченный туда обманным сообщением «старшего» Макса, неожиданно появляется «младший» Маккомб.

Теперь при взрыве погибнут оба Маккомба — и «старший», и «младший», и порочная цепь преступлений сенатора будет разорвана. Могучим ударом Макс сталкивает двух сенаторов, что приводит их к гибели во временном парадоксе. «старший» Макс спасает раненую Мелиссу, на руках вынося её из горящего дома. Последнее, что он делает — укладывает потерявшую сознание Мелиссу на плечо избитого Макса-«младшего».

Вернувшись в своё время (в 2004 год), Макс узнаёт, что десять лет назад сенатор Маккомб, выйдя однажды из дома, бесследно исчез. За все десять лет (1994—2004 годы) не было обнаружено серьёзных преступлений во времени. Начальник Макса, в предыдущей реальности помогавший ему отправиться в прошлое и получивший тогда же пулю в позвоночник, здоров и ничего не помнит о случившихся событиях. Проходя по коридору, Макс видит всё того же огромного панка, арестованного полицией и сопровождаемого в камеру. Таким образом, с исчезновением преступного сенатора появилась другая линия времени, в которой практически все герои фильма остались живы и здоровы. Макс едет домой, где его обнимает десятилетний сын. Живая Мелисса, рассказав ему о том, как прошёл день, говорит, что у неё есть для него сюрприз. То же самое она сказала ему десять лет назад.

В ролях 

''

Награды и номинации 
Премия «Сатурн», 1995:
 Лучшая женская роль второго плана (Миа Сара) — победа
 Лучший научно-фантастический фильм — номинация
 Лучшие спецэффекты (Грегори Л. Макмёрри) — номинация
 Лучший сценарий (Марк Верайден) — номинация

Премия «Гран-при», 1994:

 Лучший фильм (Питер Хайамс) — номинация

Перезапуск 
В мае 2013 года киностудия Universal объявила намерение снять новую версию фильма Патруль времени. Апрель 2014 года обещался двумя сценаристами лице Брайан Марк Ганн который работали над Путешествие 2: Таинственный остров.

Ссылки 
 timecop.ru - русскоязычный сайт фильма

Примечания 

Фильмы Питера Хайамса
Фантастические фильмы 1994 года
Фантастические фильмы Канады
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Японии
Экранизации комиксов Dark Horse Comics
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы Universal Pictures
Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Канады
Фильмы-боевики Японии
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-триллеры Японии
Криминальные фильмы США
Криминальные фильмы Канады
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы Канады 1994 года
Фильмы США 1994 года
Фильмы Японии 1994 года